Erruhhuraa est un nom propre qui peut désigner :
 Ehrruh Huraa, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Erruhhuraa, une île de la subdivision de Meemu aux Maldives.